Лорча (), Л’Орша () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комтат. Занимает площадь 31,80 км². Население — 715 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Portal web de Lorcha
 Web con fotografías y noticias de Lorcha
 Índice estadístico del municipio de L'Orxa/Lorcha
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Localización de Lorcha en Google Maps
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Аликанте